Ford Probe — совместная разработка Ford и Mazda, идентичный автомобилю Mazda MX-6 по своей конструкции (купе на платформе Mazda 626), которая выпускалась с 1988 года по 1997, когда выпуск Ford Probe был прекращен, ему на смену пришла новая модель Ford Cougar. С 1988 по 1992 выпускалось первое поколение. С 1993 по 1997 гг. выпускалось второе поколение Ford Probe.

История создания 
Ford Probe был представлен в 1979 году как концепт-кар с очень высокой аэродинамикой. В 1982 году в США компания Ford работала над четвёртым поколением Мустанга, имеющим плавные формы и отличающийся топливной экономичностью, в отличие от предыдущего Мустанга третьего поколения. Проект имел код SN8 и управлялся Барри Джонсоном. Для упрощения работы, Ford, владевший 25 % акций Mazda, заключил соглашение, в результате которого Джонсон получил 626-ю платформу, на основе которой стали создавать автомобиль. Экстерьером будущего автомобиля занимался Тоси Саито, дизайнер из фордовского Североамериканского Дизайнерского Центра, начавший работу ещё летом 1982 года. Из его эскизов Мустанга, командой разработчиков, а потом и руководством были отобраны те, которые, по их пониманию, больше всех подходили новому авто, и Саито приступил к полноразмерным макетам, из которых также окончательно произвели выбор. В сентябре 1983 года проект получил код ST16, а в Хиросиму была отправлена фибергласовая модель и команда из четырёх стилистов. Дальневосточным центром по разработке нового Мустанга стал кабинет 321 в штаб-квартире Mazda.

В Японии произошёл конфликт между руководствами Мазды и Форда, первые утвердили дизайн, а последние заявили что он уже устарел. Новому Мустангу требовалось больше стремительных, спортивных линий. Форд настаивал на более низкой передней части, сильно покатом лобовом стекле, большом полусферическом лобовом стекле и безрамных стеклах на боковых дверях.

Старания Саито были наконец одобрены руководством Ford в Дерборне и представлены на суд Mazda в декабре 1983. И хотя инженерам Mazda не понравились изменения, дизайн был принят, а Mazda начала проверку соответствий оригинальным спецификациям. И тут же начали возникать вопросы. Один из них заключался в том, что Ford ещё не знал, где же производить новый автомобиль. Mazda планировала построить свой завод в США, а у Форда был свободен закрытый литейный завод в городе Флэт Рок, штат Мичиган, находящийся в 15 милях у югу от штаб-квартиры в Дерборне. После продолжительных переговоров Mazda купила эту собственность Ford, переоборудовала его в склад, а рядом построила современный завод. Здесь впоследствии будет выпускаться как новый Мустанг, так и его конструктивные близнецы — Mazda MX-6 и Mazda 626. Мустанг, как и MX-6 и 626, был переднеприводным с маздовским 2,2-литровым 4-цилиндровым двигателем, установленным поперечно, и имеющим алюминиевую головку блока цилиндров, три клапана на цилиндр и гидрокомпенсаторы, не требующие частого техобслуживания. Двигатель имел блок электронного управления и многоточечный впрыск. Базовая версия двигателя выдавала 110 л. с. мощности при 4700 об/мин и крутящий момент в 176 Н·м при 3000 об/мин. В версии GT двигатель имел кованную поршневую группу и степень сжатия 7.8:1, турбокомпрессор Mitsubishi/IHI RHB5, интеркулер, датчик детонации и блок электронного контроля давления. В результате таких доработок максимальное давление наддува(в режиме overboost’а) составляло 9.3 PSI(0.64 бар) @ 3000 об/мин. в то время, как рабочее давление наддува составляло 7.3 PSI(0.5 бар). В итоге двигатель выдавал 147 л. с. при 4300 об/мин и солидный крутящий момент в 227 Н·м при 2000 об/мин, который повышался до 258 Н·м при 3500 об/мин.

Сочетая в себе обтекаемость и агрессивные линии, кузов нового Мустанга одновременно не был похож на предыдущие модели и инстинктивно притягивал взгляд. Версии GL и LX, не приукрашенные никакими обвесами и антикрыльями, обладали удивительно малым коэффициентом лобового сопротивления — 0,308, в то время как GT, одетый в более широкую резину, имеющий щели в передней части и оборудованный спойлером, имел — всего 0,312, что для того времени очень хорошо. Однако до общественности докатились подробности нового Мустанга, и возникло много критики: не нравились передний привод, японское наследие и отсутствие V-образной восьмёрки. Продажи третьей же модели Мустанга опять повысились, и восьмицилиндровые двигатели снова стали популярны. Цены на бензин установились низкие, а компания Форд, под давлением поклонников «истинных» Мустангов, вынуждена была пересмотреть свои планы и начать проект нового Мустанга с нуля.

Тем не менее труд Ford и Mazda был переименован в Probe, и в мае 1988 года на автошоу в Чикаго был представлен как модель 1989 года. В спортивном авто сочетались система кондиционирования салона, круиз-контроль, бортовой компьютер, полный электро-пакет и новый стиль. К GT в стандартной комплектации добавили дисковые тормоза на всех колесах, АБС, турбокомпрессор. Модели GL и LX обладали более строгим кузовом, мягкой подвеской, узкой резиной, и АКПП. Но и тут: по сравнению с GL, LX-версия могла отличаться улучшенной отделкой салона и схожими с GT чертами: сиденья с большим числом регулировок, регулировка наклона рулевой колонки, электропривод зеркал и легкосплавные колесные диски. Все модели обладали большим набором опций, повышающих комфорт. На LX стояла электронная панель приборов. После релиза Ford Probe столкнулся с серьёзной конкуренцией в своем секторе: Toyota Celica, Honda Prelude, Nissan 200SX и Mazda MX-6, став достойным соперником.

Полностью укомплектованный Probe GL стоил всего $17600 по данным на 1988 год. В модельном ряде 1990 года был проведен легкий рестайлинг кузова, также был добавлен новый двигатель. На модель LX теперь установили 12-клапанный шестицилиндровый V-образный двигатель Вулкан объемом 3 литра с электронным впрыском топлива. Он обладал продвинутой системой контроля двигателя ECC-IV и был позаимствован у моделей Ford Taurus и Ranger (а спроектирован компанией Yamaha). MX-6 и 626 таким двигателем не обладали. Двигатель выдавал 140 л. с. при 4800 об/мин и крутящий момент 217 Н·м при 3000 об/мин. При этом впечатляющие 80 % крутящего момента достигались уже на 1000 об/мин! В 1992 году LX V6 был доработан, и прибавил к своим характеристикам ещё 5 л. с. мощности и 7 Н·м крутящего момента.

В 1990-х годов началась работа над вторым поколением Probe. Команды разработчиков Ford и Mazda снова объединились, чтобы произвести полный рестайлинг и к 1993 году представить новое поколение Probe. Платформой также стала 626-я Mazda. Ford разрабатывали дизайн, а Mazda разрабатывала двигатель и шасси. Новый автомобиль стал длиннее на 5 см, и шире на 10 см, и легче на 60 кг. Базовая модель получила 2-литровый 4-цилиндровый маздовский двигатель с 16 клапанами и дающий 115 л. с. при 5500 об/мин и 168 Н·м крутящего момента при 3500 об/мин. Модель GT была «заряжена» новым 24-клапанным маздовским 2,5-литровым шестицилиндровым V-образным двигателем с многоточечным впрыском и компьютерной системой переменного газораспределения. V6 выдавал 164 л. с. при 6000 об/мин и 211 Н·м крутящего момента при 4000 об/мин.

В августе 1992 года Probe был представлен на общее обозрение. Когда же Ford в 1994 году выпустил новый Мустанг, продажи Probe начали падать. И планировалось прекратить выпуск Probe в 1996 году, но продержались и до 1997 года, в котором было продано 32505 автомобилей, что оказалось худшим результатом среди всех фордовских моделей.

17 марта 1997 года Ford официально объявил о завершении выпуска моделей Probe, Thunderbird, Cougar и Aerostar, но запланировал впоследствии обновить первые три модели. Третье поколение модели Probe решено строить на платформе Ford Contour и Mercury Mystique. Базовая модель Probe третьего поколения должна была иметь тот же 4-цилиндровый, что и модель второго поколения, но выдающий уже 125 л. с. при 5500 об/мин и 217 Н·м при 4000 об/мин. Двигатель модели GT должен был взят с модели GT второго поколения, но уже дающий 170 л. с. при 6250 об/мин и 275 Н·м при 4250 об/мин. Однако, как и Probe, рожденный быть Мустангом четвёртого поколения, Cougar появился на свет из того, что должно было стать Probe третьего поколения. В 1998 году Форд представил новый Probe в виде обновленной модели Mercury Cougar 1999 года.

Изменения в модельном ряде 
1989
 Начало выпуска.
 Трехспицевый руль с эмблемой Форда.
 GT имеет отличные от других моделей бамперы и боковой молдинг.
 Задние фонари моделей GL/LX имеют горизонтальные полосы под цвет кузова между стоп-сигналами и сигналами поворота.
 Задние фонари GT не имеют горизонтальных полос, но отличаются чёрным обводом.
 Боковой молдинг у моделей GL/LX.
 В стандартной комплектации GT имеет трехспицевые алюминиевые колесные диски, у GL/LX — колпаки.
 Модели GL/LX имеют паутинообразные алюминиевые диски в качестве опции.

1990
 Новый передний бампер для моделей GL/LX.
 GT получает новые бамперы и боковой молдинг.
 Отсутствие окрашенной под цвет кузова горизонтальной полосы на задних фонарях у моделей GL/LX. Сигналы поворота получают затенение и 5 горизонтальных полос, через которые *просматриваются желтые сигналы поворота.
 Выемка на боковых зеркалах заднего вида.
 На модели LX устанавливается 3-литровый двигатель V6.
 Новый двухспицевый руль с надписью «PROBE».
 Модель LX получает АБС тормозов в качестве опции.
 На GT устанавливается автоматическая коробка передач.
 Появление автоматических плечевых ремней безопасности водителя и переднего пассажира (поясной ремень остается ручным), ремни безопасности задних пассажиров теперь состоят из двух — плечевого и поясного.
 Переключатель ручного режима коробки передач заменен кнопкой смены режимов (автоматический/ручной).
 Подсветка кнопок блокировки дверей.
 Подсветка зеркал в откидных козырьках: стандартно на LX, опция на GT.
 Новый CD-плеер.
 Задние плечевые ремни безопасности.
 Кожаный салон на LX иGT в качестве опции.
 На GT устанавливаются новые алюминиевые колесные диски. На LX стандартно устанавливаются новые колпаки, алюминиевые диски от GT прошлого года доступны в качестве опции.

1992
 Боковой молдинг моделей GL/LX окрашен в цвет кузова.
 Изменение характеристик двигателя V6 модели LX: +5 л. с. и +7 Н·м.
 Алюминиевые колесные диски устанавливаются на LX стандартно.
 На LX устанавливается задний спойлер от модели GT.
 На GL устанавливаются колесные колпаки от LX предыдущего года выпуска.

1993
 Рестайлинг модели и новые двигатели (появление второго поколения).
 На модель GT устанавливаются боковые юбки.
 Модель LX больше не выпускается.
 Базовой моделью становится GL.
 Полоса на «торпедо» теперь переходит на внутреннюю сторону боковых дверей.
 Выемка под регистрационный номер между задними фонарями.
 Подушка безопасности водителя в стандартной комплектации.
 В опции добавлены: обогрев боковых зеркал, отпирание дверей без ключа, противоугонная система, семиполосный графический эквалайзер, система экономии электроэнергии аккумулятора.

1994
 Убрана полоса на «торпедо» и внутренней стороне боковых дверей.
 В стандартную комплектацию теперь входит подушка безопасности переднего пассажира.
 Новая автоматическая коробка передач CD4E для 2-литровых двигателей.
 Новая система кондиционирования воздуха.

1995
 Добавлена новая комплектация — SE: отделка салона.
 На модель GT спойлер устанавливается стандартно, на базовую и SE — опционально.
 Задние фонари теперь имеет чёрную окантовку и новые указатели заднего хода.
 На модель GT между задних фонарей устанавливается рефлектор с логотипом 'GT'. Выемка под регистрационный номер перенесена на задний бампер.
 На заднем бампере модели GT устанавливается новый металлический логотип '24V'.
 Новая отделка дверей — тканевые вставки и измененный дизайн ручки.
 Семиполосный графический эквалайзер больше не устанавливается.
 Новая опция: отопитель двигательного отсека .
 На модель GT устанавливаются новые 16" либо 18" алюминиевые колесные диски с хромовым покрытием в качестве опции.
 Вместо двух типов колесных дисков появляется три новых типа; 15" 3-спицевые, 15" 5-спицевые и 16" 5-спицевые хромированные.

1996
 Прекращен выпуск базовой модели.
 Чёрная окантовка зеркал заднего вида.
 Новый дизайн спойлера.
 Усовершенствованная подвеска на модели GT.
 Измененные задние сиденья из новой материи.
 Новые ремни безопасности с автоматическим ограничителем.
 Совместимость с OBD-II.

1997
 Возобновлен выпуск базовой модели.
 Новый стиль логотипов GT позади колесных арок.
 Новая спортивная комплектация — GTS: 16" хромированные алюминиевые колесные диски, логотип GTS, спортивные полосы на кузове.
 Отказ от комплектации SE.
 Новые колесные колпаки для базовой модели.

Примечания

Ссылки 
 http://www.autonet.ru/auto/ttx/ford/probe/268484 

Probe